Piria ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Piria (Fernando Juan Santiago Francisco María Piria de Grossi; 1847–1933), uruguayischer Unternehmer, Journalist und Politiker
 Raffaele Piria (Raffaele Michele Rocco Piria; 1814–1865), italienischer Arzt und Chemiker
 Vicky Piria (* 1993), italienische Autorennfahrerin

Piria ist der Name folgender Orte:
 Piria (Dolj), Dorf im Kreis Dolj (Rumänien)